Phalaenopsis Talin Lion — грекс семейства .

Популярный в комнатном и оранжерейном цветоводстве искусственный гибрид, используется в селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Некоторые клоны имеют награды Американского орхидологического общества:
 Phal. Talin Lion 'Hsin' AM/AOS

Создан путём скрещивания Phalaenopsis gigantea, Phalaenopsis amboinensis, Phalaenopsis stuartiana, Phalaenopsis lueddemanniana, Phalaenopsis sanderiana, Phalaenopsis schilleriana, Phalaenopsis amabilis, Phalaenopsis amabilis var. rimestadiana, Phalaenopsis aphrodite, Phalaenopsis fasciata, Phalaenopsis sumatrana, Phalaenopsis equestris.

Биологическое описание 
Эпифит.

Моноподиальные растения с сильно укороченным стеблем и широкими кожистыми листьями.

Листья 25—30 см длиной.

Цветонос пазушный, разветвлённый, несёт до 35 цветков.

Цветки крупные, плотной структуры, кремового цвета с мелкими розовыми пятнами, обладают приятным ароматом.

Родословная 
По данным The International Orchid Register.

В культуре 
Условия культивирования см. статьи: Фаленопсис и Phal. gigantea.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис